

Allemagne 
 le cimetière de la Trinité (division I) est un cimetière à Berlin-Kreuzberg.
 le cimetière de la Trinité (division II) est un cimetière à Berlin-Kreuzberg
 le cimetière de la Trinité (division III) est un cimetière à Berlin-Mariendorf
 le cimetière de la Trinité (division IV) est un cimetière à Berlin-Lankwitz

France 
 le cimetière de la Trinité est un ancien cimetière du .

Russie 
 le cimetière de la Trinité est un cimetière à Krasnoïarsk.